Ndala est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1973), athlète congolaise en course de haies
Blaise Ndala (né en 1972), auteur canadien
Mamadou Ndala (1978-2014), colonel de la République démocratique du Congo

Prénom
 (né en 1985), joueur nigérian de football
 (mort en 2004), guitariste congolais
 (né en 1986), gardien congolais de football

Toponyme

, ville de la province de Cabo Delgado

Autre
, ville du Cuanza-Sud en Angola
Ana Ndala Fernando, juriste angolaise
Jean-Jacques Ndala Ngambo (né en 1987), arbitre congolais de football

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom